Die News of the World Darts Championship 1990 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 3. Juni 1990 in der London Arena (Isle of Dogs, London) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 43. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die 18. Austragung mit internationaler Beteiligung. Neben sieben Engländern und dem Regionalmeister aus Wales waren auch zwölf Qualifikanten aus Belgien, Finnland, Irland, Italien, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Russland, Schottland, Schweden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten am Start.

Turniersieger wurde Paul Cook (Gorse Hill WMC, Swindon), der im Finale Steve Hudson (Oakworth SC, Keighley) besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm John Gronow (Tondu RFC, Aberkenfig) an der Veranstaltung teil.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1990. In: mastercaller.com, abgerufen am 21. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1990
Dartveranstaltung 1990
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Tower Hamlets